Lorch névvel a következő cikkek találhatók:
Lorch (Kelet-Albi járás), település Németországban, Baden-Württembergben
Lorch (Hessen), település Németországban, Hessenben
Lorch an der Enns, település Ausztriában